De Engelstalige benaming voor elektronisch

Economie
 Conrad Electronic, Duitse firma
 Electronic Arts, Amerikaanse firma
 Electronic commerce, vorm van elektronische bedrijfsvoering
 TC Electronic, Deense firma

Muziek
 Electronic (band), Engelse band
 Elektronische muziek, muziekgenre
 Electronic dance music, muziekgenre
 Electronic System, Belgische muziekgroep

Overige
 Electronic control unit, elektronische besturingseenheid
 Electronic data interchange, standaard voor elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten
 Electronic Entertainment Expo, jaarlijkse vakbeurs in de VS
 Electronic sport, spelen van computerspellen in wedstrijdverband
 Electronic stability control, stabiliteitscontrole in voertuigen

Zie ook
 Electro (doorverwijspagina)